Zadrazil oder Zadražil ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Zadražil (* 2000), tschechischer Fußballspieler 
 Alfons Ottokar Zadrazil (1900–1945), deutsch-tschechischer römisch-katholischer Geistlicher, Augustiner-Eremit und Märtyrer
 Franz Zadrazil (1942–2005), österreichischer Maler
 Patrick Zadrazil (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Robert Zadrazil (* 1970), österreichischer Bankmanager
 Sarah Zadrazil (* 1993), österreichische Fußballspielerin